Socket d'Internet, punt final en una connexió del protocol de xarxa IP.
 Socket de CPU, el connector a la placa base de l'ordinador per a la CPU.